Стилус:
 Стилос ( — «столб, подпора, колонна; палочка для письма на восковых табличках»), стиль, стило — в Древней Греции бронзовый стержень, заострённый конец которого использовался для нанесения текста на дощечку, покрытую воском. Противоположный конец делался плоским, чтобы стирать написанное.
 Стилус (компьютеры) () — разговорное название компьютерного пера (см.: Графический планшет, Сенсорный экран); см. также: Световое перо.
 Stylus — старое название системы машинного перевода ПРОМТ.